Saint-Côme ist der Name mehrerer Gemeinden:
 Saint-Côme (Québec), Kanada

in Frankreich:
 Saint-Côme (Gironde), Département Gironde
 Saint-Côme-de-Fresné, Département Calvados
 Saint-Côme-d’Olt, Département Aveyron
 Saint-Côme-du-Mont, Département Manche
 Saint-Côme-et-Maruéjols, Département Gard

Siehe auch:
 Saint-Cosme
 Saint-Cosme-en-Vairais, Gemeinde im Département Sarthe